Terbete csúcs, Meszes-hegység
Terbete, zilahi diáklap
Vágterbete (szlovákul Trebatice), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Pöstyéni járás